Музей Пикассо:
 Музей Пикассо (Антиб)
 Музей Пикассо (Барселона)
 Музей Пикассо (Малага)
 Музей Пикассо (Париж)